Caléndula puede referirse a:
El género Calendula.
El nombre común de la planta Calendula officinalis.
El nombre común de la planta Calendula arvensis.
Un superordenador de España: "Caléndula".